O UK Championship de 2020 ou Campeonato Britânico de 2020, também conhecido oficialmente como Betway UK Championship de 2020 por conta do patrocínio, foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O UK Championship é o segundo maior evento de snooker da temporada, apenas atrás do Campeonato Mundial. O evento aconteceu entre os dias 23 de novembro a 6 de dezembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. Jogado pela primeira vez em 1977, o UK Championship é habitualmente disputado no Barbican Centre, em York, mas este ano, devido à pandemia de COVID-19, a competição realizou-se em Milton Keynes, também na Inglaterra. O torneio foi o primeiro da Triple Crown e o quinto do ranking da temporada de snooker de 2020–21.

Neil Robertson venceu o torneio pela terceira vez, batendo Judd Trump por 10–9 na final. Kyren Wilson e Stuart Bingham fizeram breaks máximos de 147 pontos, ambos na primeira rodada do evento. Em 28 de novembro, Trump tornou-se o quarto jogador a fazer 750 tacadas centenárias na carreira, durante sua partida contra Dominic Dale pela segunda rodada. Na semana seguinte, em 4 de dezembro, Robertson também completou o 750º century break em jogo das quartas de final contra Mark Selby.

Visão geral 
O UK Championship de 2020 aconteceu entre 23 de novembro e 6 de dezembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, Inglaterra. Foi o quinto evento do ranking mundial da temporada de 2020–21 do snooker, e o primeiro de três eventos da Triple Crown. Os 128 jogadores da World Snooker Tour ("turnê mundial") participaram do campeonato. Todas as partidas, com exceção da final, foram disputadas à melhor de 11 frames, com a final sendo disputada à melhor de 19 frames e em duas sessões. A primeira rodada da competição começou em 23 de novembro, com os jogadores posicionados de acordo com o ranking mundial.

O defensor do título Ding Junhui, que derrotou Stephen Maguire por 10–6 na final de 2019, levantou seu terceiro título britânico. E como atual campeão, Ding foi ranqueado como primeiro e o campeão mundial Ronnie O'Sullivan em segundo.

Premiação 
A premiação total do evento foi de 1 milhão e 9 mil libras esterlinas, sendo 200 mil libras esterlinas o valor atribuído ao vencedor. A distribuição dos prêmios para esta edição foi a seguinte:

Jogos 
A seguir temos os resultados de todas as partidas do evento:

Fases iniciais 
Jogadores em negrito indicam os vencedores dos jogos.
Os números entre parênteses indicam a posição do jogador no ranking.

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais

 Final

Century breaks 
Um total de 136 century breaks (entradas de 100 ou mais pontos; "tacadas centenárias") foram feitas por 60 jogadores distintos durante o torneio. Neil Robertson marcou 13 tacadas centenárias, estabelecendo um recorde para o UK Championship – o recorde anterior de 12 centenárias foi compartilhado por Stephen Hendry (1994) e Ronnie O'Sullivan (2003).

147, 140 Stuart Bingham
147, 132, 132, 107 Kyren Wilson
146, 101 Hossein Vafaei
141, 136, 125 Kurt Maflin
141, 135, 114, 104 Zhou Yuelong
141 Chen Zifan
140, 121, 117, 106 Mark Selby
140 Yuan Sijun
139, 136, 133, 109 Chang Bingyu
139, 106 Zhao Xintong
139 Shaun Murphy
138, 131, 111, 102, 100 Matthew Selt
138, 104 David Gilbert
137, 126 Graeme Dott
137, 121 Daniel Wells
137, 116 Igor Figueiredo
135, 135, 132, 130, 130, 125, 122, 118, 115, 110, 104, 103, 100 Neil Robertson
135, 133, 128, 122, 120, 103 Stephen Maguire
134, 134, 133, 126, 123, 105, 103 Lu Ning
134, 127, 100 Anthony McGill
134, 101, 100 Li Hang
133, 112, 103, 102 Robert Milkins
133, 100 Gerard Greene
132, 107, 100 Jack Lisowski
132 Mark Allen
132 Gary Wilson
131 Jamie Clarke
130 Ding Junhui
130 Andy Hicks
130 Yan Bingtao
128, 118 Si Jiahui
128, 113, 109, 109, 107, 106, 103, 102 Judd Trump
128 Stuart Carrington
125 Jordan Brown
124 Luo Honghao
123 John Higgins
122, 105, 105 Luca Brecel
122 Barry Hawkins
121, 104 Xiao Guodong
121 Ronnie O'Sullivan
120 Chris Wakelin
119, 106 Mark Williams
118, 111, 105 Elliot Slessor
116, 116, 105 Jimmy Robertson
112 Liam Highfield
109 Jak Jones
108 Joe Perry
107 Sean Maddocks
106, 105 Lyu Haotian
105 Alexander Ursenbacher
104 Ali Carter
103, 102 Pang Junxu
102 Dominic Dale
101 Aaron Hill
101 Allan Taylor
100 Andrew Higginson
100 Simon Lichtenberg
100 Martin O'Donnell
100 Barry Pinches
100 Xu Si

Transmissão 
Os jogos do Betway UK Championship de 2020 foram transmitidos pela BBC no Reino Unido; Eurosport na Europa (inclusive Reino Unido) e Austrália; CCTV5 e CCTV5+, Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv e Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sport Cast no Taiwan; Sky Sports na Nova Zelândia; DAZN no Canadá, Brasil e Estados Unidos; Astrosport na Malásia. Nos demais territórios sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom.Live.

2020 no snooker